NGC 5745-1
NGC 5745-2
NGC 5745-3